Världsmästerskapet i handboll 2017 kan syfta på:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2017
Världsmästerskapet i handboll för damer 2017